В парному розряді жіночого тенісного турніру Citizen Cup 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Джиджі Фернандес і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Лариса Нейланд і Гелена Сукова 6-2, 6-3.

Сіяні пари 

 Лариса Нейланд /  Гелена Сукова (фінал)
 Джиджі Фернандес /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)
 Мерседес Пас /  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (півфінал)

 Наталія Медведєва /  Лейла Месхі (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Наталі Тозья /  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
 Джо-Анн Фолл /  Рейчел Макквіллан (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Hamburg